Blue Islands — авиакомпания, базирующаяся в Джерси, Нормандские острова. Компания осуществляет регулярные рейсы между Нормандскими островами, Объединённым Королевством и островом Мэн. Основная база компании находится в аэропорту Джерси. Также существует небольшой хаб в Олдерни

История 
Авиакомпания была официально образована в 2001 (хотя начала работать в 1999) компанией Le Cocq’s Stores в Олдерни и изначально была известна как Le Cocq’s Airlink. Сначала компания занималась перевозками скоропортящихся грузов из Борнмута в Олдерни. Регулярные авиаперевозки были добавлены а том же маршруте . Название Rockhopper было официально принято . Основная база была перенесена из Олдерни в Джерси в январе 2006.

Компания сменила название на Blue Islands .

Направления 
Компания осуществляет авиарейсы по следующим направлениям:
 Коронные земли
 Олдерни
 Гернси
 Джерси
 Остров Мэн
 Великобритания
 Саутгемптон
 Международные
 Цюрих
 Женева
 Планируются
 Бристоль

Флот 
В августе 2013 года воздушный флот авиакомпании Blue Islands составляли следующие самолёты:

Примечания

Ссылки 
 Blue Islands
 Photos of Rockhopper aircraft
 CI Aviation

Авиакомпании Великобритании